

Personnalités 

 Armand Huchet de Cintré (1813-1882), homme politique français, député ;
 Bertrand Huchet de Quénetain (1911-1983), général français ;
 Charles Angélique François Huchet de La Bédoyère (1786-1815), colonel, général pendant les Cent-Jours, fusillé ;
 Christophe Huchet de Quénetain (né en 1974), antiquaire français et historien de l'art ;
 Claire Huchet-Bishop (1898-1993), bibliothécaire et écrivain franco-américaine ;
 Constant Marie Huchet de Cintré (1775-1861), préfet ;
 Éric Huchet (né en 1962), ténor lyrique ;
 Famille Huchet (- siècle), famille noble française ;
 Georges Huchet de La Bédoyère (1814-1867), homme politique français, député puis sénateur ;
 Guy Huchet de La Bédoyère (né en 1957), historien britannique ; 
 Jean-François Huchet, économiste français, professeur d'université ;
 Louis Alphonse Huchet-Dreux, homme politique français, député pendant le Directoire ;
 Louis Camille Huchet (1889-1947), commerçant français, résistant en Cochinchine ;
 Pierre Huchet (1886-1965), acteur français ;
Marie Huchet (1871-1958), féministe, anarchiste et syndicaliste française
 Sarah Huchet (née en 1994), footballeuse française ;
 Urbain Huchet (né en 1930), artiste peintre et lithographe français.

Lieux 
 Courant d'Huchet, fleuve côtier dans le département français des Landes.
 Centrale Émile-Huchet, centrale thermique en Moselle, en France.